Los Ocotes kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Ocotes, Delstaten Mexiko, 
 Los Ocotes, Guerrero, General Heliodoro Castillo, 
 Los Ocotes, Romita, 
 Los Ocotes, Michoacán de Ocampo, 
 Los Ocotes, Silao de la Victoria, 

Robotskapade Mexikoförgreningar